string.h — заголовочный файл стандартной библиотеки языка Си, содержащий функции для работы со строками, оканчивающимися на 0,  и различными функциями работы с памятью.

Функции, объявленные в string.h, широко используются, так как являясь частью стандартной библиотеки, они гарантированно работают на всех платформах, поддерживающих Си. Кроме этого, строковые функции работают только с набором символов ASCII или его совместимыми расширениями, такими как ISO-8859-1; многобайтовые кодировки такие как UTF-8 будут работать, с отличием, что «длина» строки будет определяться как число байтов, а не число символов Юникода, которым они соответствуют. Несовместимые с ASCII строки обычно обрабатываются кодом описанным в wchar.h.

Большинство функций string.h не производят никакого выделения памяти и контроля границ; эта обязанность целиком возлагается на программиста.

Константы и типы

Функции

Расширения к ISO C

Ссылки